

Cinema
L'avamposto (The Last Outpost) – film del 1935 diretto da Charles Barton e Louis J. Gasnier
L'assedio di Fort Point (The Last Outpost) – film del 1951 diretto da Lewis R. Foster

Altro
L'ultimo avamposto (The Last Outpost) – episodio della prima stagione di Star Trek: The Next Generation
The Last Outpost – videogioco del 2010